Le pont Saint-Pierre de Toulouse enjambe la Garonne
 Pont-Saint-Pierre est une commune française située dans le département de l'Eure
 Le pont Saint-Pierre de Montluçon enjambe le Cher